Stadelbach und Stadelbachgraben sind geographische Namen:

Orte:
 Stadelbach (Spiez), Siedlungsplatz in der Bäuert Hondrich, Gemeinde Spiez, Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental, Kanton Bern
 Stadelbach (Gemeinde Weißenstein), Ort in Markt Weißenstein, Bezirk Villach-Land, Kärnten

Gewässer:
 Stadelbach (Axamer Bach), linker Zufluss des Axamer Bachs (zum Inn) in Axams, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Stadelbach (Drau), rechter Zufluss der Drau in Stadelbach, Gemeinde Weißenstein, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Stadelbach, Oberlaufname des Gumpenbachs (zum Moosgraben, zur Zusam)  bis nahe  Lauterbach, Gemeinde Buttenwiesen, Landkreis Dillingen an der Donau und zur Kreisgrenze gegen die Gemeinde Mertingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Stadelbach (Kander), rechter Zufluss der Kander bei Hondrich, Gemeinde Spiez, Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental, Kanton Bern
 Stadelbach (Luterbach), linker Zufluss des Luterbachs (zum Oberburgbach, zur Emme) im Gemeindegebiet von Oberburg, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern
 Stadelbach (Püchitzer Bach), linker Nebenstrang-Oberlauf des Püchitzer Bachs (zur Itz) bis vor Püchitz, Stadt Bad Staffelstein, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Stadelbach (Würm), am Oberlauf Seegraben, rechter Zufluss der Würm bei Mühlhausen an der Würm, Gemeinde Tiefenbronn, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Stadelbach (Zwerchbach), rechter Zufluss des Zwerchbachs (zum Entenbach, zum Hepbacher-Leimbacher Ried, zur Brunnisach) bei Stadel, Stadt Markdorf, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Stadelbachgraben, rechter Zufluss des Breitenauer Grabens (zu einem rechten Nebenlauf der Altmühl) gegenüber Hilsbach, Gemeinde Aurach, Landkreis Ansbach, Bayern, Bayern
 Stadelsbach